Beisiegel ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Beisiegel (1912–1999), deutscher Hockeyspieler
 Ulrike Beisiegel (* 1952), deutsche Biochemikerin